Глинное — деревня в Сычёвском районе Смоленской области России. Входит в состав Мальцевского сельского поселения. 
 
Расположена в северо-восточной части области в 4 км к востоку от Сычёвки, в 1,5 км восточнее автодороги  Смоленск — Дорогобуж — Вязьма — Зубцов, на берегу реки Вазуза. В 4 км западнее деревни расположена железнодорожная станция Сычёвка на линии Вязьма — Ржев.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в октябре 1941 года, освобождена в марте 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Сычёвского района